Пує́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на південний захід від Парижа, 80 км на південний захід від Орлеана, 31 км на південь від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 356 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 844,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Пує на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пує на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер